Il singolare del torneo di tennis Colombia Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nicolás Lapentti che ha battuto in finale Miguel Tobon 2–6, 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Richard Krajicek (primo turno)
 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Àlex Corretja (primo turno)
 Javier Frana (primo turno)

 Marcelo Ríos (quarti di finale)
 Aaron Krickstein (primo turno)
 MaliVai Washington (secondo turno)
 Fernando Meligeni (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Colombia Open 1995
ATP Tour 1995